Toponímia:
 Güell (Aiguaviva), entitat de la població d'Aiguaviva 
 Güell (Ribagorça), antic municipi de la Ribagorça 
 Güell (riu), riu del Gironès, afluent del Ter
 Can Güell, diversos indrets
 Construccions:
 Molí d'en Güell, a Gósol (Berguedà)
 Parc Güell, gran jardí amb elements arquitectònics situat a la part alta de Barcelona
 Palau Güell, edifici modernista situat a Barcelona
 Colònia Güell, poble pertanyent a Santa Coloma de Cervelló, situat a la comarca del Baix Llobregat
 Pavellons Güell, sèrie d'edificacions situades al barri de Pedralbes, a Barcelona
 Celler Güell, edificació modernista al nucli de Garraf
 Casa-fàbrica Burgarolas-Güell, conjunt d'edificis situats als carrers del Marquès de Barberà i de Sant Pau del Raval de Barcelona, dels quals només es conserva el primer
 A Joan Güell i Ferrer, monument escultòric situat al districte de l'Eixample de Barcelona
 Biografies:
 Anna Güell i Torné (Sabadell, 1961), actriu catalana
 Antoni Ros i Güell (Sant Martí de Provençals, 1877 - Badalona, 1954), arquitecte, pintor i escenògraf català
 Antònia Gili i Güell (Vilafranca del Penedès, 1856 – Barcelona, 1909), poeta catalana
 Bernat Güell (Girona, 1378? - 1430), jurista, advocat i jutge ordinari català
 Blai Mallarach i Güell (Olot, 1987), jugador de waterpolo català
 Carles Güell de Sentmenat (Barcelona, 1930), polític i empresari català, fill d'Eusebi Güell i Jover
 Claudi Güell i López, primer vescomte de Güell (1879-1918), fill d'Eusebi Güell i Bacigalupi 
 Eduard Toda i Güell (Reus, 1855 - Poblet, 1941), diplomàtic, egiptòleg, antropòleg, escriptor, historiador, bibliògraf i filantrop català
 Eudald Serra i Güell (Barcelona, 1911-2002), escultor i etnòleg català
 Eusebi Güell i Bacigalupi, comte de Güell (Barcelona, 1846-1918), industrial i mecenes català, fill de Joan Güell i Ferrer
 Eusebi Güell i Jover (Barcelona, 1904 - 1990), noble i empresari català,fill d'Eusebi Güell i López
 Eusebi Güell i López, segon vescomte de Güell (Barcelona, 1877 - 1955), escriptor i artista català, fill d'Eusebi Güell i Bacigalupi
 Felip Bertran i Güell (Barcelona, 1901 - 1965), polític, articulista i industrial català
 Francesca Güell i López (1885-1976), pintora catalana, filla de Joan Güell i Bacigalupi
 Hortensi Güell i Güell (Reus 1876 - Salou, 1899) pintor i escriptor català, fill de Josep Güell i Mercader
 Ildefonso Güell Arqués (les Borges Blanques, 1865 – Barcelona, 1941), enginyer militar català
 Isabel Güell i López (Barcelona, 1872 - 1956), compositora i benefactora catalana, filla de Joan Güell i Bacigalupi
 Joan Antoni Güell i López, comte de Güell, marquès de Comillas i comte de Ruiseñada (Comillas, 1874 - Santanyí, 1958), empresari, polític, col·leccionista i historiador de l'art català, fill de Joan Güell i Bacigalupi
 Joan Baptista Güell i Soler (Manlleu, 1883 - Navars, 1910), empresari i escriptor (poeta i dramaturg) català
 Joan Güell i Ferrer (Torredembarra, 1800 – Barcelona, 1872), economista, marxant d'esclaus i industrial català, fill de Pau Güell i Roig
 José Luis Aznar Güell (Barcelona, 1952 – 2000), enginyer, periodista i fotògraf català
 Josefina Güell i López (1888-1908), filla de Joan Güell i Bacigalupi
 Josefina Güell i Saumell (Barcelona, 1925), actriu catalana
 Josefina Planas Güell (Canet de Mar, 1905 - Milà, 1929), soprano catalana
 Josep Baró i Güell (Cervià de Ter, 1891 - Girona, 1980), músic, professor de música i compositor català
 Josep Güell i Guillaumet (Tàrrega, 1872 - 1930), activista, escriptor i compositor català
 Josep Güell i Mercader (Reus, 1840 - 1905), periodista i polític català
 Josep Maria Güell i Socias (Tarragona, 1928 - 2011), traductor i polític català
 Josep Vidal-Ribas i Güell (Barcelona, 1888 - 1959), empresari, tennista i dirigent esportiu català
 Lluís Güell i Compte (Banyoles, 1945 - 2005), artista multidisciplinari català
 Lluís Maria Güell i Cortina (Vilafranca del Penedès, 1909 - Barcelona, 2001),  pintor, docent i gestor cultural català
 Lluís Maria Güell i Guix (Barcelona, 1947), director de televisió i cinema català
 Maria de la Concepció Cristina Güell i López (1876-1957), filla de Joan Güell i Bacigalupi
 Maria Güell i Puig (Valls, 1848 - Cervera, 1921), religiosa catalana fundadora de la congregació de l'Institut de la Caritat de l'Immaculat Cor de Maria
 Maria Lluïsa Güell López (Comillas, 1873 - Pau, 1933), pintora, pianista, organista i compositora catalana, filla de Joan Güell i Bacigalupi
 Mercè Güell i López (1889-1954), filla de Joan Güell i Bacigalupi, donà el Palau Güell a l'Ajuntament de Barcelona
 Núria Güell (Vidreres, 1981), artista catalana
 Pau Güell i Roig (Torredembarra, 1769 - 1837), comerciant català
 Pere Güell i Garriga (Vilafranca del Penedès 1925? - 2020), educador social català
 Rafael Falcó i Güell (Monistrol de Montserrat, 1928), pintor català
 Santiago Güell i López, baró de Güell (Sant Sebastià 1883 - Garraf 1954), industrial, polític i dirigent esportiu català, fill de Joan Güell i Bacigalupi
 Teresa Abelló i Güell (Vinaixa, 1955), historiadora catalana
 Títols nobiliaris:
 Comtat de Güell
 Vescomtat de Güell
 Baronia de Güell